Ната́лья Петро́вна Артёмова () — советская и российская легкоатлетка, специалистка по бегу на средние дистанции. Выступала за сборные СССР и России по лёгкой атлетике в 1983—1992 годах, чемпионка Игр доброй воли в Сиэтле, многократная победительница и призёрка первенств всесоюзного значения, участница летних Олимпийских игр в Сеуле. Мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Наталья Артёмова родилась 5 января 1963 года в Ростове-на-Дону.

Начала заниматься лёгкой атлетикой в 1976 году в местной ростовской секции, с 1979 года специализировалась на дистанциях 800 и 1500 метров. Впоследствии переехала на постоянное жительство в Ленинград, окончила Государственный институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. В разное время была подопечной тренеров Н. В. Лазарченко, Л. С. Новожиловой, С. В. Харитонова. Представляла всесоюзное физкультурно-спортивное общество «Динамо» (Ленинград).

Впервые заявила о себе в сезоне 1983 года, когда в беге на 3000 метров одержала победу на чемпионате страны в рамках VIII летней Спартакиады народов СССР в Москве. Попав в состав советской сборной, выступила на впервые проводившемся чемпионате мира в Хельсинки, где в финале финишировала восьмой.

Рассматривалась в качестве кандидатки на участие в летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе, однако Советский Союз вместе с несколькими другими странами восточного блока бойкотировал эти соревнования по политическим причинам. Вместо этого, Артёмова стартовала на альтернативном турнире «Дружба-84» в Праге, где на дистанции 3000 метров пришла к финишу второй позади своей соотечественницы Татьяны Казанкиной.

В 1985 году участвовала во Всемирных легкоатлетических играх в помещении в Париже, став в беге на 1500 метров четвёртой. На чемпионате СССР в Ленинграде получила серебро на той же дистанции.

Будучи студенткой, в 1987 году представляла Советский Союз на Универсиаде в Загребе — в зачёте 3000 метров стала бронзовой призёркой.

В 1988 году в дисциплине 3000 метров выиграла серебряную медаль на зимнем чемпионате СССР в Волгограде и золотую медаль на летнем чемпионате СССР в Киеве. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на Олимпийских играх в Сеуле — в программе 3000 метров установила свой личный рекорд 8:31.67 и заняла итоговое пятое место.

В 1989 году заняла 67-е место на чемпионате мира по кроссу в Ставангере, в беге на 3000 метров была третьей на Кубке Европы в Гейтсхеде.

В 1990 году в дисциплине 1500 метров победила на зимнем чемпионате СССР в Челябинске, стала четвёртой на чемпионате Европы в помещении в Глазго, одержала победу на Играх доброй воли в Сиэтле, заняла девятое место на чемпионате Европы в Сплите.

В 1991 году финишировала второй на Кубке Европы во Франкфурте, тогда как на соревнованиях в Цюрихе установила свой личный рекорд и показала лучший результат мирового сезона в беге на 1500 метров — 3:59.16.

В 1992 году добавила в послужной список золотую награду, полученную в дисциплине 1500 метров на чемпионате СНГ в Москве. Однако летом Артёмову уличили в использовании запрещённых веществ — в допинг-пробе были обнаружены следы анаболических стероидов. В итоге спортсменку отстранили от участия в соревнованиях на 4 года.

В 2001 году Наталья Артёмова отметилась выступлением на чемпионате России по горному бегу в Токсово, выиграв бронзовую медаль.

Мастер спорта СССР международного класса.

Примечания 

Бегуны на средние дистанции СССР
Бегуны на средние дистанции России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Чемпионы СНГ по лёгкой атлетике
Мастера спорта СССР международного класса
Легкоатлеты Санкт-Петербурга
Выпускники Университета имени Лесгафта
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил